Арзамасов — фамилия; имеет женскую форму Арзамасова.
 Арзамасов, Сергей Александрович (род. 1971) — казахстанский легкоатлет.

См. также 
 Арзамас (значения)